

Plaats
 Batavia (Nederlands-Indië), een oude naam voor het huidige Jakarta, hoofdstad van Indonesië
 Batavia (Coppename), een voormalige cacaoplantage, militaire post en leprozerie in Suriname
 Batavia (Jonkermanskreek), een voormalige kostgrond bij een suikerrietplantage in Suriname
 Batavia (New York), een stad in de Amerikaanse staat New York
 Batavia (Illinois), een stad in de Amerikaanse staat Illinois
 Batavia (Iowa), een stad in de Amerikaanse staat Iowa
 Batavia (Ohio), een stad in de Amerikaanse staat Ohio
 Batavia (Groningen), een herenhuis in de Nederlandse stad Groningen
 Batavia (Nijmegen), een wijk in de Nederlandse stad Nijmegen

Schip
 Batavia (schip, 1628), een VOC-schip
 Batavia (schip, 1995), een reconstructie van het gelijknamige VOC-schip

Zie ook
 Pseudo-Latijnse naam voor de Lage Landen
 Batavia Stad, een winkelcentrum in de Nederlandse stad Lelystad
 Passau, een Zuid-Duitse stad waarvan de naam is afgeleid van de Bataven